

Architettura 
 Cappella Bartolini Salimbeni – cappella della basilica di Santa Trinita a Firenze
 Palazzo Bartolini Salimbeni – edificio storico di Firenze (piazza Santa Trinita)
 Palazzo Bartolini Salimbeni-Lenzoni – edificio di Firenze (via Giuseppe Verdi)
 Palazzo Salimbeni o Rocca Salimbeni o Castellare Salimbeni – edificio storico di Siena

Persone 
 Alessandro Salimbeni, propr. Alessandro Taurelli Salimbeni (1867-1942) – medico e batteriologo italiano naturalizzato francese
 Antonia Salimbeni (1369-1411) – nobildonna italiana
 Enrico Salimbeni (1965) – attore e regista italiano
 Felice Salimbeni (1712 circa-1755) – soprano castrato italiano
 Giancarlo Bartolini Salimbeni (1916-2000) – scenografo e costumista italiano
 Girolamo Salimbeni ((XVI secolo-XVII secolo) – attore teatrale italiano
 Jacopo Salimbeni (1370/1380-1426) – pittore italiano
 Leonardo Salimbeni (1752-1823) – ingegnere e matematico italiano
 Leonardo Salimbeni, conte di Salissole (1830-1889) – ingegnere e politico italiano
 Lorenzo Salimbeni (1373 o 1374-tra il 1416 e il 1420) – pittore italiano
 Niccolò dei Salimbeni (...–...) – uomo citato in un passo dell'Inferno di Dante
 Simondio Salimbeni (1597-1643) – pittore italiano
 Ventura Salimbeni, noto anche col nome di Cavaliere Bevilacqua (1568-1613) – pittore e incisore italiano
 Virgilio Salimbeni (1922-2011) – ciclista su strada italiano

Storia di famiglia
 Salimbeni – famiglia di Siena
 Bartolini Salimbeni – famiglia di Firenze

Altro
 78125 Salimbeni – asteroide della fascia principale